QSD est un  de trois lettres qui signifie « Ma manipulation est-elle défectueuse ? » ( Is my keying defective?) selon le code Q utilisé par les opérateurs radio.

Notes et références 

Code Q